Стрела — станция в Таврическом районе Омской области. Входит в состав Таврического городского поселения. В населенном пункте расположена одноименная железнодорожная станция.

Физико-географическая характеристика 
Часовой пояс

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 77 % от общей численности населения в 691  жителей

Примечания 

Населённые пункты Таврического района